Сезон 2005/2006 стал для «Ливерпуля» 114-м в истории клуба и 44-м подряд в Высшем дивизионе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:34.500.000

Зима 

Убытки:8.760.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:13.640.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:43.260.000

Общая прибыль:13.640.000

Разница:29.620.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

Лига чемпионов

Квалификация

1-й квалификационный раунд

2-й квалификационный раунд

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Суперкубок УЕФА

Клубный ЧМ

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Ливерпуль»